

Geografia
 Distretto di Bolognesi – distretto del Perù nella provincia di Pallasca (regione di Ancash) 
 Provincia di Bolognesi – provincia del Perù, situata nella regione di Ancash

Persone
 Andrea Bolognesi - musicista italo-peruviano
 Antonia Bolognesi – impiegata italiana, musa ispiratrice di Alceste
 Aureliano Bolognesi – pugile italiano
 Davide Bolognesi – calciatore, allenatore di calcio e dirigente sportivo italiano
 Ferruccio Bolognesi – pittore, scultore e partigiano italiano
 Francisco Bolognesi – militare peruviano
 Gabriele Bolognesi – calciatore italiano
 Gaia Bolognesi – attrice, doppiatrice e conduttrice radiofonica italiana, figlia di Rino Bolognesi
 Gemma Bolognesi – attrice italiana
 Giancarlo Bolognesi – accademico e glottologo italiano
 Giancarlo Bolognesi – calciatore italiano
 Giorgio Bolognesi – calciatore, allenatore di calcio e dirigente sportivo italiano
 Giuseppe Bolognesi – calciatore italiano
 Leopoldo Bolognesi – calciatore italiano
 Maria Bolognesi – mistica italiana
 Marida Bolognesi – politica italiana
 Paola Bolognesi – ex velocista italiana
 Paolo Bolognesi – politico e scrittore italiano
 Pietro Bolognesi – teologo protestante italiano
 Rino Bolognesi – attore e doppiatore italiano, padre di Gaia Bolognesi
 Salvatore Giovanni Battista Bolognesi – vescovo cattolico italiano
 Severino Bolognesi – politico italiano

Altro
 BAP Coronel Bolognesi – unità della Marina de Guerra del Perù
 bolognesi – nati o residenti nella città di Bologna
 Colli Bolognesi – serie di vini DOC della città metropolitana di Bologna
 Coronel Bolognesi Fútbol Club – società calcistica peruviana

Pagine correlate
 Bologna (disambigua)
 Bolognese